El Cantó de Sainte-Sévère-sur-Indre és un cantó francès del departament de l'Indre, situat al districte de La Châtre. Té 10 municipis i el cap és Sainte-Sévère-sur-Indre.

Municipis 
 Feusines
 Lignerolles
 Pérassay
 Pouligny-Notre-Dame
 Pouligny-Saint-Martin
 Senta Severa
 Sazeray
 Urciers
 Vigoulant
 Vijon

Història

Demografia 

Sainte Severe Sur Indre